Sägmühl ist der Ortsname von

 Sägmühl (Altenthann), Ortsteil der Gemeinde Altenthann, Landkreis Regensburg, Bayern
 Sägmühl (Arnstorf), Ortsteil des Marktes Arnstorf, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sägmühl (Haibach), Ortsteil der Gemeinde Haibach, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sägmühl (Rehling), Ortsteil der Gemeinde Rehling, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Sägmühl (Samerberg), Ortsteil der Gemeinde Samerberg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Sägmühl (Stallwang), Ortsteil der Gemeinde Stallwang, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Sägmühl (Stamsried), Ortsteil des Marktes Stamsried, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:
 Sägmühle